Французька кампанія (1814) — війна коаліції європейських держав проти Наполеона у 1814 році.
 Французька кампанія (1940) — військова операція Німеччини проти Франції, Голландії, Бельгії та Люксембургу в 1940 році.